Таубин — еврейская матронимическая фамилия.

 Таубин, Рафаил Абрамович (1906—1976) — советский историк, декан исторического факультета Саратовского университета.
 Таубин, Яков Григорьевич (1900—1941) — конструктор артиллерийского вооружения.

Также 
 Гранатомёт Таубина